Забелевица — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Забельской волости.

География 
Деревня расположена на протоке между юго-восточным побережьем озера Ашо и озером Белое, в 24 км к востоку от районного центра города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 228 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района